All Night, titre original de Allez-vous coucher !, film de Paul Powell sorti en 1918 ;
 All Night, chanson de Parov Stelar sortie en 2012 ;
 All Night, chanson de Girls' Generation sortie en 2017 ;
 All Night Long (All Night), chanson de Lionel Richie sortie en 1983.

Voir aussi